Adelaida ze Schaumburg-Lippe (22. září 1875 – 27. ledna 1971) byla dcerou Viléma ze Schaumburg-Lippe a manželkou posledního vládnoucího sasko-altenburského vévody Arnošta II.

Původ 
Adelaida se narodila v Ratibořicích, Českém království jako sedmé dítě a třetí dcera Viléma ze Schaumburg-Lippe a Batildy Anhaltsko-Desavské. V roce 1891 se její sestra Šarlota stala sňatkem s Vilémem II. Württemberským královnou.

Manželství 
17. února 1898 se Adelaida v Bückeburgu provdala za Arnošta Sasko-Altenburského, syna Mořice Sasko-Altenburského a Augusty Sasko-Meiningenské. Manželství skončilo 17. ledna 1920 rozvodem.

Adelaida měla s Arnoštem čtyři děti:

 Šarlota Sasko-Altenburská (4. března 1899 – 16. února 1989), ⚭ 1919 Zikmund Pruský (27. listopadu 1896 – 14. listopadu 1978), pruský princ
 Jiří Mořic Sasko-Altenburský (13. května 1900 – 13. února 1991), zemřel svobodný a bezdětný
 Alžběta Karola Sasko-Altenburská (6. dubna 1903 – 30. ledna 1991)
 Fridrich Arnošt Sasko-Altenburský (15. května 1905 – 23. února 1985), zemřel svobodný a bezdětný

Tituly a oslovení 
 22. září 1875 – 17. února 1898: Její Jasnost princezna Adelaida ze Schaumburg-Lippe
 17. února 1898 – 7. února 1908: Její Výsost princezna Arnošta Sasko-Altenburského
 7. února 1908 – 17. ledna 1920: Její Výsost sasko-altenburská vévodkyně
 17. ledna 1920 – 27. ledna 1971: Její Jasnost princezna Adelaida ze Schaumburg-Lippe

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. září
Narození v roce 1875
Narození v Ratibořicích
Úmrtí 27. ledna
Úmrtí v roce 1971
Páni z Lippe
Ženy